Nationaal Biografisch Woordenboek van de Vlaamse Academieën, vanaf 1964
 Nieuw Burgerlijk Wetboek in Nederland sinds 1992
 Nationaal Bestuursakkoord Water, een overeenkomst tussen verschillende overheden uit 2003, zie Waterschapswet en Waterbeheer in Nederland
 National Rail-code van Station North Berwick in Schotland

 Nebelwerfer, een serie raketwerpers van de Duitse Wehrmacht in de Tweede Wereldoorlog